Golūlān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Gowlān, vattendrag, Östazarbaijan, 
 Golūlān-e Soflá, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar